Samplonius ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Samplonius (* 1969), kanadische Radsportlerin
 Yvonne Dold-Samplonius (1937–2014), niederländische Mathematikhistorikerin